Photoshop SpeedUp — бесплатная утилита, предназначенная для ускорения загрузки графического редактора Adobe Photoshop.

Утилита работает с Adobe Photoshop начиная c версии 3 по CS5.

Описание 

Photoshop SpeedUp предназначена, чтобы в значительной степени уменьшить время загрузки популярного графического редактора Adobe Photoshop. Утилита способна отключать разнообразные службы, которые не нужны для текущей работы, к примеру, отключить работу плагинов и модулей, не загружать шрифты или пресеты, а также конкретно указать размеры занимаемой памяти.

В случае, если работа Adobe Photoshop не устраивает, можно осуществить откат изменённых действий к настройкам по умолчанию.

Возможности 

 Включить или отключить плагины/модули по мере необходимости.
 Отключить загрузку шрифтов CMap и Base в Adobe Photoshop.
 Не загружать Photoshop-пресеты.
 Оптимизация, а также установка процентного количества использования памяти.
 Восстановление исходных настроек в любое время одним нажатием на кнопку.

Реклама 

Во многих продуктах, в том числе и в Photoshop SpeedUp, компания-разработчик AcroPDF Systems Inc., рекламирует свой другой продукт — AcroPDF.

См. также 

 Adobe Photoshop

Примечания

Ссылки 

 Официальная веб-страница Photoshop SpeedUp  
 
 
 
 

Утилиты
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows